T47 ou T-47 peut signifier :
 Classe T 47 une classe d’ escorteurs d’escadre de la Marine nationale française ;
 Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, d’après la classification internationale des maladies ;
 T47, un prototype du canon automoteur M8 Howitzer Motor Carriage ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres